Льво́во — село в Токарёвской районе Тамбовской области России. Входит в Чичеринский сельсовет.

История 
Согласно Ревизии 1816 года, деревня принадлежала семье Ивана Дмитриевича Трофимова, которому, с его женой, Надеждой Трофимовой, принадлежали 320 крепостных крестьян в этой деревне.

Постановлением Тамбовской областной Думы от 22 апреля 2015 года были объединены фактически слившиеся населённые пункты — село Львово ( жителя, 2010 год) и деревня Петровское (севернее,  жителей, 2010 год) — в единый населённый пункт с сохранением за ним наименования село Львово, численность населения в котором суммарно составила 419 человек по данным переписи 2010 года.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % от жителей.

Люди, связанные с селом 
 Пустовалов, Алексей Михайлович — участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза
 Куличихин, Александр Иванович — выдающийся шашечный композитор, историк шашечной игры. Участник I мировой, гражданской и Великой Отечественной войн.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Токарёвского района